Many kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Many, departementet Moselle i regionen Grand Est,

Ungern 

 Mány, ort, Fejér,

USA 

 Many, Louisiana, huvudort i Sabine Parish, 

Robotskapade Ungernförgreningar
Robotskapade USAförgreningar